Frédéric Forte (1973-), poète français ;
 Frédéric Forte (1970-2017), joueur français de basket-ball.